(« nerf » en anglais) peut faire référence à :

Cinéma 

 , film australien de Sebastien Guy sorti en 2013 ;
 , film américain de Henry Joost et Ariel Schulman sorti en 2016.

Musique 

 , groupe de metal néerlandais ;
 , groupe de jazz américain ;
 , groupe de rock américain ; 
 Nerve chanson du groupe japonais BiS sorti en 2011.

Littérature

Magazine 

 , magazine britannique créé en 2003.

Roman 

 , roman de Dick Francis publié en 1964 ;
 , roman de Jeanne Ryan publié en 2012.